

Astronomia
 6379 Vrba – asteroide della fascia principale

Biologia
Elisabeth Vrba – paleontologa tedesca naturalizzata statunitense

Geografia
Slovenia
Vrba – villaggio della municipalità di Žirovnica
Vrba – villaggio della municipalità di Dobrna
Vrba – villaggio della municipalità di Lukovica